Les Filles, pièce de théâtre de Jean Marsan (1965)
 Les Filles (Devchata), film de Youri Tchoulukine (1961)
 Les Filles (Csajok), film d'Ildikó Szabó (1996)
 Les Filles (Flickorna), film de Mai Zetterling (1968)
 un groupe d'humoriste composé de Mimie Mathy, Michèle Bernier et Isabelle de Botton